Le Chat botté, partie du titre du conte de Charles Perrault, écrit en 1695, Le Maître chat ou le Chat botté, peut désigner :

Audiovisuel 
 Le Chat botté, film français de Ferdinand Zecca et Lucien Nonguet de 1903 ;
 Le Chat botté, titre français d'un film suédois de 1918 ;
 Puss in Boots (film, 1922), un court métrage d'animation studio Laugh-O-Gram, fondé par Walt Disney ;
 Puss in Boots (film, 1934), un court métrage d'animation d'Ub Iwerks ;
 Puss in Boots (film, 1936), un court métrage d'animation de Lotte Reiniger ;
 Puss in Boots (film, 1954), un court métrage d'animation de Lotte Reiniger ;
 Le Chat botté (1955), un film allemand ;
 Le Chat botté (1969), film d'animation de Kimio Yabuki ;
 Puss in Boots (film, 1988) ;
 Le Chat botté (en ), un film d'animation russe de Garri Bardine sorti en 1995 ;
 Le Chat botté, titre français d'un film américain réalisé par Phil Nibbelink, sorti directement en vidéo en , aux États-Unis ;
 La Véritable Histoire du chat botté, film français réalisé par Jérôme Deschamps, Pascal Hérold en 2008.

 Bande dessinée 
 Le Chat botté, bande dessinée de Jean-Luc Loyer.
 La véritable histoire du chat botté, bande dessinée  de Tarek, Aurélien Morinière et Svart.

 Littérature 
 Le Chat botté, roman de Patrick Rambaud paru en 2006.

 Musique 
 Monsieur le Chat Botté, le sixième album studio de la chanteuse Chantal Goya, sorti en 1982.
 Le chat botté, une chanson de Thomas Fersen.

 Parodie 
 Le Chat potté''